Barometer Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barometer Mountain (Bethel Census Area, Alaska)
 Barometer Mountain (Kodiak Island Borough, Alaska)
 Barometer Mountain (New Mexico)
 Barometer Mountain (Washington)